Walter Long (1603–1672) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Bath, Wiltshire, Ludgershall i Salisbury, 1. baronet
 Walter Long (1627–1710) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Bath, 2. baronet, syn 1. baroneta
 Walter Long (1648–1731) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Calne
 Walter Long (1793–1867) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z North Wiltshire
 Walter Long (1854–1924) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w wielu rządach, 1. wicehrabia Long
 Walter Long (1879–1917) – brytyjski oficer, syn 1. wicehrabiego
 Walter Long (1911–1944) – brytyjski arystokrata i wojskowy, 2. wicehrabia Long, syn oficera